«Гудзонский ястреб» — американская кинокомедия режиссёра Майкла Леманна с Брюсом Уиллисом в главной роли. Съёмки фильма проводились с 9 июля по 3 декабря 1990 года.

Сюжет 
Знаменитый вор и взломщик Эдди Хокинс по прозвищу «Гудзонский Ястреб» (Брюс Уиллис) только что вышел из тюрьмы на поруки и сразу обнаружил, что всем от него нужно только одно: совершить ещё одну кражу.
Выясняется, что все нити ведут к зловещей корпорации Mayflower Industries, управляемой полоумными мужем и женой.
Им нужно, чтобы Хокинс похитил сделанный самим Леонардо да Винчи артефакт, превращающий свинец в золото.
С его помощью они собираются обесценить мировые запасы золота, с тем чтобы главной мировой ценностью стали произведения искусства.

Детали этой машины спрятаны в различных шедеврах Леонардо: статуе лошади Сфорца, Кодексе и вертолёте.

Хокинсу, а также его возлюбленной — тайному агенту Ватикана Анне Баральи (Энди Макдауэлл) предстоит остановить заговорщиков.

В ролях 
 Брюс Уиллис — Эдди Хокинс / Гудзонский ястреб
 Энди Макдауэлл — доктор Анна Баральи
 Дэнни Айелло — Томми Мессина, друг Эдди
 Джеймс Коберн — Джордж Каплан
 Дэвид Карузо — Кит Кат
 Лоррейн Туссен — Элмонд Джой
 Фрэнк Сталлоне — Цезарь Марио
 Сандра Бернхард — Минерва Мэйфлауэр
 Ричард Грант — Дарвин Мэйфлауэр
 Дональд Бертон — Альфредо
 Эндрю Брынярски — Баттерфингер (Сливочный Батончик)
 Дон Харви — «Сникерс»

Бюджет 
Изначально бюджет фильма, выделенный компанией TriStar Pictures, составлял 42 млн долларов. По словам продюсера фильма Джоэла Сильвера, реальный бюджет составил около 51 млн долларов, а высокие расходы на производство связаны отчасти с тем, что съёмки велись в нескольких странах на двух материках, — особенно высоки затраты были в Италии.

Оценки 
Картина получила приз «Золотая малина» как худший фильм 1991 года. К негативному восприятию критиками добавился откровенный финансовый провал картины: при бюджете в 65 млн долларов фильм собрал в прокате только 17,2 млн долларов.

Примечания

Ссылки 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1991 года
Фильмы на английском языке
Фильмы о Риме
Фильмы США 1991 года